Schloss Holzheim steht für folgende Gebäude:

 Schloss Holzheim in der Gemeinde Leonding, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Schloss Holzheim am Forst in der Gemeinde Holzheim am Forst, Landkreis Regensburg, Bayern
 Jagdschloss Holzheim in der Gemeinde Haunetal, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen